Sankt Gallen (capital), capital del Cantó de Sankt Gallen (Suïssa)
 Abadia de Sankt Gallen, monestir de l'Orde Benedictí a la ciutat de Sankt Gallen (Suïssa)
 Cantó de Sankt Gallen, cantó de Suïssa 
 Districte de Sankt Gallen, cercle administratiu del Cantó de Sankt Gallen (Suïssa)
 Fussballclub Sankt Gallen 1879, club suís de futbol de la ciutat de Sankt Gallen